

Geografia 

 Bliski Wschód
 Kafir (inaczej: niewierny) – w islamie: pogardliwe określenie nie-muzułmanina, albo "tego, kto ukrywa prawdę lub jej zaprzecza".
 Południowa Afryka
 Kaffir (również Kafir, Kaphar, Kaphir, Kafari, Caffre, Kaffer, itp.) – pogardliwe określenie osoby czarnoskórej, używane w Afryce Południowej, a także na Jamajce; stąd:
 wojny kafirskie (ang. Kaffir Wars lub Kafir Wars) – dawna nazwa tzw. Wojen o Przylądek, toczonych w Afryce Południowej;
 języki kafirskie – XIX-wieczny termin określający języki nguni;
 Kaffir kuchenny lub język kaffir – pogardliwy termin, określający wymowę łamaną lub kreolską w Afryce Południowej;
 Sri Lanka
 Kaffir – lokalna grupa etniczna;
 Kaffir – kreolska wymowa, używana przez tych ludzi.
Kafirstan – dawna nazwa Nuristanu (przez muzułmańskich sąsiadów określanego "krajem niewiernych"), stąd:
 Kafirowie (lub czerwoni Kafirowie) – dawna nazwa ludności zamieszkującej obszar Nuristanu;
 języki kafirskie (kafiri) – dawna nazwa języków nuristańkich; 
 tzw. czarni Kafirowie – grupa etniczna, żyjąca w północno-zachodnim Pakistanie, pokrewna Nuristańczykom (dawniej: czerwonym Kafirom).

Botanika / kulinaria 
 kaffir – potoczna nazwa papedy